Ана Лагуна (, 16 мая 1954, Сарагоса) — шведская танцовщица испанского происхождения, жена и муза балемейстера Матса Эка.

Биография 
В  году была принята в труппу «», где танцевала до  года. Известна прежде всего ролями в постановках хореографа Матса Эка («Жизель», «Кармен», «Лебединое озеро», «Дом Бернарды Альбы»). Также танцевала в балетах Иржи Килиана, Начо Дуато, Мориса Бежара, Уильяма Форсайта, Алексея Ратманского. Танцевала с Рудольфом Нуриевым в балете «Фрёкен Юлия» (1981, хореография Биргит Кульберг по драме Стриндберга). Неоднократно выступала с Михаилом Барышниковым (Три соло и дуэт).

Ана Лагуна и Матс Эк попрощались со сценой в  году, дав последние выступления 6 и 10 января в Париже, в Театре Елисейских Полей и исполнив She was Black (1994), «Соло для двоих» (1996) и Hache (2016) вместе с танцовщиками Иваном Аузели, Оскаром Соломонсоном и Дороти Делаби.

Фильмография 
 1982 — «Жизель»* (Жизель, граф Альберт — Люк Боуи)
 1990 — «Лебединое озеро»* (Королева лебедей, Принц — Иван Аузели)
 1994 — «Кармен»* (Кармен, Дон Хозе — Марк Хван, Эскамильо — Иван Аузели)
 2012 — «Старуха и дверь»* (партнёр — Иван Аузели)
 2012 — «Место» (режиссёр — Йонас Акерлунд (Jonas Åkerlund), партнёр — Михаил Барышников)
(*) Хореограф и режиссёр — Матс Эк

Признание 
Лауреат многих премий, включая  (Испания, 1990), «Эмми» (1995), «Бенуа, Москва — Мясин, Позитано» (Большой театр, 2015). Почётный доктор г. Сарагоса, почётный профессор Министерства культуры Швеции.

Ссылки 

 В Словаре театрального искусства

Видео 
 
 Фрагмент балета Кармен, видео

Эк (династия)